Der Fed Cup 2003 war die 41. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Frankreich

Weblinks 
 Fed Cup 2003

2003
Tennisturnier 2003